Мели́сса Пэм О́рдуэй (; , Атланта, Джорджия, США) — американская  и .

Биография 
Ордуэй родилась в Атланте, штат Джорджия, и окончила Университет штата Джорджия, после чего переехала в Лос-Анджелес, где начала карьеру фотомодели. В 2008 году она получила роль в сериале The CW «Избалованные», а после его закрытия начала исполнять роли второго плана в фильмах «Последняя песня», «Время» и «Убойное Рождество Гарольда и Кумара». В 2012 году Ордуэй снялась в провальной прайм-тайм мыльной опере «Голливудские холмы», а в 2013 году появилась в последнем сезоне сериала «90210: Новое поколение». Весной 2013 года Ордуэй взяла на себя второстепенную роль Эбби Ньюман в дневной мыльной опере «Молодые и дерзкие».

С 22 сентября 2012 года Мелисса замужем за музыкантом и актёром , с которым она встречалась год до их свадьбы. У супругов есть приёмная дочь — Оливия Кристин Гастон (род. 30.04.2016). 12 июля 2017 года стало известно, что пара ожидает появления своего второго ребёнка в январе.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США
Выпускники Университета штата Джорджия